ТХВ — многозначная аббревиатура:
 ТХВ — токсичные химические вещества
 ТХВ — марка климатической камеры (тепла-холода-влажности)

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей